Fonthill steht für:

 Fonthill (Kentucky), Unincorporated Community in Russell County (Kentucky), Kentucky, USA
 Fonthill (Ontario), Community in Pelham (Ontario), Regional Municipality of Niagara, Ontario, Kanada

Siehe auch:
 Fonthill Abbey
 Fonthill Castle